Karacs Péter (Debrecen, 1994. október 1. –) magyar labdarúgó. Ballábas, csatárként játszik. Jelenleg a Hajdúszoboszlói SE játékosa.

Pályafutása 
Karacs Püspökladányban kezdte pályafutását, majd szülővárosába került, ahol előbb a Loki Focisuli, majd a Debreceni Labdarúgó Akadémia tagja volt. 2009-ben a Honvédhoz került, ahol 2012. márciusában az NB II-ben szereplő tartalékcsapatban is bemutatkozhatott. Mindössze két bajnokin kapott lehetőséget, de rögtön első meccsén, a Kazincbarcikai SC ellen meglőtte első gólját. A következő szezonra (2012-13) a szintén másodosztályú Balmazújvárosi FC-hez került, ahol szintén csak két bajnokin kapott lehetőséget, ezért a téli átigazolási szezonban visszatért szülővárosába, Debrecenbe. A harmadosztályú tartalékcsapatban 13 meccsen 5 gólt szerzett. Itt is betalált első meccsén: az Ebes csapatának lőtte. Minden bajnokin játszott, az összes meccsen kezdőként.

Külső hivatkozások 
MLSZ profil
HLSZ profil

Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Budapest Honvéd labdarúgói
A DVSC labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
Debreceniek
1994-ben született személyek
Élő személyek